OU812 — восьмой студийный альбом американской рок-группы Van Halen, изданный в 1988 году.

Об альбоме 
После завершения тура 5150 у Эдди Ван Халена было несколько риффов, над которыми он работал, а у Сэмми Хагара «», поэтому вскоре они начали работу над новым альбомом.

Название альбома содержало в себе ироничный ответ на первый сольный альбома Дэвида Ли Рота, Eat 'Em And Smile. Если прочесть название OU812 посимвольно, получится английская фраза Oh You Ate One Too. Рабочим названием был Bone', которое Алекс ненавидел.

Обложка альбома была данью уважения альбому With the Beatles. Также она имеет сходство с обложками к альбомам Vincebus Eruptum (1968) группы Blue Cheer, Kiss (1974) группы Kiss и Red (1974) King Crimson. На задней обложке изображена статуэтка Хьюго Райнхольда Affe mit Schädel.

Альбом посвящен отцу Эдди и Алекса, Яну Ван Халену, который скончался 9 декабря 1986 года в возрасте 66 лет. В буклете к альбому написаны слова «This One’s For You, Pa». Ян ранее участвовал в записи альбома Van Halen, Diver Down'' (1982), сыграв на кларнете в композиции «Big Bad Bill (Is Sweet William Now)».

Список композиций

Участники записи 
Van Halen
 Сэмми Хагар — вокал, ритм-гитара
 Эдди Ван Хален — соло-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Алекс Ван Хален — ударные

Дополнительный персонал
 Донн Ланди — продюсер, звукорежиссёр
 Кен Дин — ассистент звукорежиссёр
 Бобби Хата — мастеринг
 Джери Хейден — дизайн
 Маура П. Маклафлин — дизайн
 Эйка Аошима — фотограф
 Стюарт Уотсон — фотограф

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Van Halen
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний